Beitia ist der Familienname folgender Personen:
 Ruth Beitia (* 1979), spanische Hochspringerin
 Santiago Beitia (* 1938), spanischer Ruderer